matka chrzestna – jedno z rodziców chrzestnych chrześcijanina
 matka chrzestna statku
 matka chrzestna sztandaru